Alfred Persson kan syft apå:

 Alfred Persson i Björsbyholm (1862-1942), lantbrukare och riksdagsman.
 Alfred Persson (arkitekt) (1879-1963), arkitekt verksam i Lund.